Переу́лок Маяко́вского — улица в центре Москвы в Таганском районе между Таганской улицей и улицей Большие Каменщики.

История 

Первоначально Студенецкий переулок; название по колодцу (студенец — «родник, колодец»). Затем Гендриков переулок, называвшийся по фамилии домовладельца конца XVIII века купца М. П. Гендрикова. В 1935 году переименован в память о поэте Владимире Владимировиче Маяковском (1893—1930), который с 1926 года жил преимущественно в этом переулке (дом 15/13), на углу переулка и улицы Большие Каменщики, вместе с супругами Брик. На доме мемориальная доска, в доме в 1938—1972 годах размещалась Библиотека-музей Маяковского, позже Всероссийское общество книголюбов, в 1990-х Культурный центр Республики Корея.

Описание 
Переулок Маяковского начинается от улицы Большие Каменщики, проходит на северо-восток, пересекает Воронцовскую улицу, выходит на Марксистскую, затем продолжается с небольшим сдвигом до Таганской улицы.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 15/13 — Деревянный дом в бывшем Гендриковом переулке построен либо перестроен в 1891 году архитектором В. Ф. Жигардловичем для купца Петра Толкова. После революции превращен в коммунальный. С 1926 по 1930 год квартиру № 5 на втором этаже делили Владимир Маяковский, Лиля и Осип Брики. С 1990-х годов мемориальная квартира соседствовала с Культурно-информационным центром посольства Республики Корея. В 2003 году оставшиеся музейные предметы перевезены в Лубянский проезд, дом перестроен, мемориальное пространство фактически утрачено. Ныне памятник пустует. Находится в федеральной собственности. На июль 2018 года иные сведения отсутствуют. Дом внесён в Красную книгу Архнадзора (электронный каталог объектов недвижимого культурного наследия Москвы, находящихся под угрозой), номинация — запустение.

По чётной стороне:
 Городская поликлиника № 104

См. также 
 Государственный музей В. В. Маяковского
 Триумфальная площадь (бывшая площадь Маяковского)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы Таганского района
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Переулок Маяковского: учреждения и организации.

Маяковского
Москва переулок